

Communes en France 

 Pierrefiche, commune française de l'Aveyron.
 Pierrefiche, commune française de la Lozère.

Mégalithes 

Le nom, désigne à l'origine une pierre dressée verticalement tel un menhir dans de nombreuses régions de France et par extension désigne le lieu-dit où la pierre est dressée. L’expression menhir de Pierrefiche constitue donc une redondance :

 Menhir de Pierre Fiche, menhir classé monument historique sur la commune de Simandre-sur-Suran dans l'Ain.
 Pierre Fiche, menhir classé monument historique sur la commune de Duneau dans la Sarthe.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France